Bornstedt steht für:

 Bornstedt (bei Eisleben), Gemeinde im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Bornstedt (Hohe Börde), Ortsteil der Gemeinde Hohe Börde im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Bornstedt (Potsdam), Ortsteil von Potsdam, Brandenburg
 Krongut Bornstedt in Potsdam-Bornstedt
 Bornstedt (Adelsgeschlecht), magdeburgisches Adelsgeschlecht

Bornstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Adelbert von Bornstedt (1807–1851), deutscher Publizist und Revolutionär
 August Gottlieb von Bornstedt (1698–1772), deutscher Generalmajor
 Bernhard Heinrich von Bornstedt (1693–1752), deutscher Generalleutnant
 Dietrich Eugen Philipp von Bornstedt (1726–1793), deutscher Generalmajor
 Emil von Bornstedt (1804–1885), preußischer Generalleutnant 
 Ernst Bornstedt (eigentlich Ernst Strempel; 1868–1956), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant
 Ernst Ludwig von Bornstedt († 1672), Kommandant von Memel
 Ernst von Bornstedt (1863–1900), preußischer Politiker (DkP), MdPrA und Landrat

 Karl von Bornstedt (1814–1900), preußischer Landrat 
 Louise von Bornstedt (1807–1870), deutsche Schriftstellerin 
 Maximilian von Bornstedt (1709–1759), preußischer Major
 Thomas Friedrich von Bornstedt (1655–1697), polnisch-sächsischer Generalmajor
 Wilhelm Bornstedt (1905–1987), deutscher Lehrer und Stadtheimatpfleger
 Wolf Asmus von Bornstedt († 1688), Komtur des Johanniter-Ordens

Siehe auch:
 Bornstaedt, thüringisches bzw. mittelmärkisches Adelsgeschlecht